Budapesti Vasutas Sport Club é um clube de polo aquático da cidade de Budapeste, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1949.

Títulos
 Liga Húngara de Polo aquático (7)
  1966, 1984–85, 1986–87, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99

Clubes de polo aquático da Hungria